Князь Каликст Понинский (1753, село Озера, около Серадзя — 13 июня 1817, село Понинка) — польский государственный и военный деятель, магнат, генерал-майор коронных войск (1775), член Тарговицкой конфедерации (1792), староста брацлавский.

Биография 
Представитель польского магнатского рода Понинских герба «Лодзя». Младший (четвертый) сын старосты бабимостского Мацея Понинского (ок. 1700—1758) и Аполлонии Ярачевской, дочери каштеляна лендзьского Иеронима Ярачевского. Сводный брат подскарбия великого коронного Адама Понинского и дядя генерал-майора Адама Понинского.

В 1766—1770 годах Каликст Понинский был кадетом в . Учредил 12-й пехотный коронный полк имени Понинских и в 1775-1785 годах командовал им в чине генерал-майора. Шефство над полком и генеральский чин продал Петру Ожаровскому.

В 1778 году Каликст Понинский был избран депутатом на сейм от Познанского воеводства, а в 1780 году — от Брацлавского воеводства.

В 1773 году получил от Сейма Речи Посполитой княжеский титул. С 1775 года — член львовской масонской ложи «Трёх белых орлов».

В 1783 году Каликст Понинский продал должность старосты брацлавского генерал-майору Тадеушу Козловскому. После чего проживал в Звягеле и Полонном.

На Четырехлетнем сейме (1788—1792) Каликст Понинский выступал за смягчение приговора для старшего брата Адама Понинского.

В конце сентября 1792 года он вызвал на дуэль воеводу киевского Протасия Потоцкого, который доложил об этом представителям Тарговицкой конфедерации. По распоряжению конфедерации Каликст Понинский вынужден был просить прощения у Протасия Потоцкого.

В 1794 году собрал в помощь польским повстанцам под руководством Тадеуша Костюшки драгоценности на сумму 1100 польских злотых.

Скончался в своих владениях в селе Понинка, в окрестностях Полонного на Волыни. Был похоронен в Полонном.

Ордена и Награды 
 Рыцарь Мальтийского ордена (1774)
 Кавалер Ордена Святого Станислава (1780)
 Кавалер Ордена Белого орла (1791)

Семья 
Был женат дважды. Его первой женой стала Барбара Любомирская, дочь князя Ежи Игнацы Любомирского (1687—1753) от второго брака с баронессой Иоганной фон Штейн (1723—1783), вдова старосты хмельницкого и генерал-лейтенанта российской армии Каспера Любомирского (1724—1780). Брак был заключен в июле 1780 года, но затем распался. С 1791 года она имела «громкий» роман с его племянником Адамом, который в январе 1792 года публично извинился перед Каликстом Понинским, сославшись на интриги Протасия Потоцкого. В апреле 1793 года она вышла замуж за Александра Винницкого.

Вторично женился на Людвике Хржчоновской. От двух браков детей не имел.

Ссылки 
 Genealogia polskich rodzin arystokratycznych

Источники 
 Zofia Zielińska. Poniński Kalikst h. Łodzia (1753—1817) // Polski Słownik Biograficzny.— Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk — Łódź, 1983.— t. XXVII/3, zeszyt 114.— S. 539—542. 
 

Каликст
Старосты брацлавские
Генералы I Речи Посполитой
Тарговицкие конфедераты
Выпускники Варшавской рыцарской школы